Угек () (Ugyel, Ugek, Ugeg, Vgec, Vger, Ügek) () — легендарный вождь мадьярских племён (вторая половина VIII века — первая половина IX века).

Угек согласно хронике Анонима (или «Мастера П.») был отцом Альмоша, первого великого князя венгров. Согласно противоречащему ему источнику, Шимону из Кезы (писавшему около пяти-восьми десятилетий спустя),  () был отцом Альмоша, в то время как летописец называл Угека дедом Альмоша. Он является самым ранним из известных предков династии Арпад.

Согласно легенде, Эмеше — жена Угека — увидела во сне мифическую птицу Турул, которая осеменила Эмеше и предсказала, что от неё произойдёт много великих королей. Вскоре у них родился сын Альмош, под руководством которого мадьяры впоследствии переселились на земли современной Венгрии.

Жизнь 
В год воплощения Господа нашего 819, года Угек, самый благородный вождь Скифии, происходивший из великого дома Магога, взял в жены в Dentumoger дочь князя Eunedubelian, называемую Emese, от которой и родил сына, названного Álmos. Но его зовут Альмош от божественного события, потому что, когда она была беременна, его матери во сне явилось божественное видение в виде сокола, который, казалось, пришёл к ней и оплодотворил её, и дал ей понять, что из утробы её забьет источник и из чресл её вырастут доблестные короли, но род их умножится не на их земле. Потому что сон на венгерском языке называется álom, и его рождение было предсказано во сне, так что он был назван Álmos. Или же его называли Альмош, что свято, потому что святые короли и князья были рождены от его рода.{{конец цитаты|источник=Anonymus: Gesta Hungarorum}}

Угек родился в последней трети 8 века. Аноним пишет, что Угек женился на Емеше, дочери «князя Eunedubelian» в 819 году. Согласно хроникам, она видела божественный сон о птице Турул до рождения Альмоша около 820 года. Роль Турула интерпретируется как дух-хранитель, который защищает ребенка от вреда до тех пор, пока он не вырастет. Это подтверждается хрониками, согласно которым Турул появляется перед уже беременной женщиной.

Историк Гюла Кристо () говорил, что имя Угек, возможно, было изобретением летописца, так как оно происходит от древневенгерского слова ügy («святой, священный»).

Говорят, предполагают или, по крайней мере, возможно, что более ранние Великие князья Венгров были также потомками гуннских ханов, как и другие тюркские народы, а через них и от некоторых дочерей императоров Китая.
Шимон из Кезы в «Деяниях гуннов и венгров» () сообщает, что королевская родословная делает гуннского правителя Аттилу предком в шестом поколении Арпада, завоевателя Паннонской равнины, через сына Аттилы Чаба (Csaba), его сына Эда, его сына Угека, его сына Előd, его сына Álmos. Альмош был правителем мадьяр и отцом Арпада.

 Значение имени 
Аноним даёт имя Vgek; это вызвало позже много спекуляций, относительно значения этого слова. Последние исследования Яноша Б. Сабо и  по данному вопросу дают следующие объяснения относительно происхождения и значения этого имени:

 Ügyek — Dezső Pais, в своей книге 1926 года выдвинул идею о том, что название должно быть получено от венгерского слова igy/egy (‛holy'). Дьюла Кристо также разделял это мнение.
 Öge/Üge — тюркское имя высокопоставленных лиц, по мнению историка Дьёрдя Дьёрффи (). Оно означает «мудрый» и «умный», а также «советник». Это слово также используется уйгурами.
 Üge — последний правитель Уйгурской империи, также современник Угека. Он был убит в 846 году в Алтайских горах. Сабо и Судар предполагают, что когда империя распалась, некоторые части уйгур могли бежать на запад.

 Значимость 
В традиционной степной культуре есть три типа великих предков.

 Далёкий, «духовный» предок, который сделал важный шаг, но реальная власть его династии пришла много поколений спустя;
 Основатель империи, унаследованной потомками;
 Кто-то важный в родословной, в отношении в связи с которым потомки должны определить себя.

Угек явно принадлежит к первой группе. Также показателен тот факт, что к такой группе относятся другие люди: Эртогрул (отец Османа), шейх Сафи (основатель Сефевидов), Саман-худат (основатель Саманидов) и многие другие.

 Фамильное древо 
Родословное дерево содержит как противоречащие друг другу сообщения Анонима, так и Симона Кезаи. Большинство историков принимают концепцию Анонима, которая предполагает, что Угек был отцом Альмоша.

 Литература 
 B. Szabó János — Sudár Balázs: «Vgec-ügyek — Egy elfeledett ősapa». In: Türk Attila (szerk.): Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. PPKE — ELTE, Budapest-Esztergom, 2017. 223—231. o.
 Kristó, Gyula — Makk, Ferenc: Az Árpád-ház uralkodói (IPC Könyvek, 1996).
 Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század)'', főszerkesztő: Kristó, Gyula, szerkesztők: Engel, Pál és Makk, Ferenc (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994).

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Вожди венгерских племён
Предыстория венгров